

Мельничний — струмок в Удмуртії, ліва притока Шольї
 Мельничний — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область